Alepidea aquatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ernst Otto Kuntze. Alepidea aquatica ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aquatica